Miao Miao (; * 14. Januar 1981 in Tianjin, China) ist eine australische Tischtennis-Spielerin chinesischer Herkunft. Zusammen mit Jian Fang Lay ist sie die erste australische Athletin, die im Tischtennis an vier Olympischen Spielen teilgenommen hat. Unter anderen Erfolgen ist sie vielfache Gewinnerin im Einzel und Doppel der Ozeanischen Tischtennis-Meisterschaften.

1995 wurde Miao Miao Europameisterin der Schüler. Von 1997 sie 2012 nahm sie an elf Weltmeisterschaften teil.

Leben 
Die Eltern Miao Miaos wanderten 1994 nach Polen aus, wo ihr Vater Trainer der polnischen Tischtennis-Damen wurde. Dort spielte sie nach ihrer Einbürgerung, bei Gelegenheit in Danzig auch Übersetzerin für den jungen, heute besten polnischen Tischtennisspieler Wang Zeng Yi. Die Familie wanderte 1997 weiter nach Australien, nachdem die Tochter in Polen bereits Erfolge erzielt hatte. In Australien akklimatisierte sie sich schnell und ließ Junioren-Erfolgen auch etliche nationale Titel im Einzel bei den Senioren folgen. Miao Miao lebt in Melbourne.

2005 kam sie nach Deutschland und schloss sich dem Verein TV Rechberghausen an, mit dem sie 2005/06 in der Regionalliga Süd spielte.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 
 Auftritt bei Olympia 2012 in London
 ITTF-Ranking

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Tischtennisspieler (Australien)
Olympiateilnehmer (Australien)
Australier
Pole
Geboren 1981
Frau
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Australien)